Motocyklowe Grand Prix San Marino 2010 – dwunasta eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, rozegrana 5 września 2010 roku na torze Misano World Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2 
 Na 12 okrążeniu jadący na 4. miejscu Shoya Tomizawa zaliczył upadek przy dużej prędkości w 11. zakręcie, a następnie został uderzony przez motocykle Scotta Reddinga i Alexa de Angelisa. Japończyk został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł o godzinie 14:40.

Wyniki 125

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona motocyklowych mistrzostw świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010
2010 we Włoszech